Gonzalo Fernández peut désigner : 
Gonzalo Fernández de Burgos, comte de Burgos (ca. 899-915) et de Castille (c. 909-915).
Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar (1453-1515), un militaire espagnol.
Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba (1524-1578), troisième Duc de Sessa.
Gonzalo Fernández de Córdoba (1585-1635), un chef militaire espagnol.
Gonzalo Fernández Domínguez (1952-), un avocat, professeur de droit pénal et homme politique uruguayen.